Miejscowości w USA:
 Evergreen – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Conecuh
 Evergreen – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Evergreen – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Avoyelles
 Evergreen – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Evergreen – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
 Evergreen – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Evergreen – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Evergreen – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Evergreen – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Evergreen (ang. Evergreen Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Evergreen (ang. Evergreen Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Evergreen (ang. Evergreen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Evergreen (ang. Evergreen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Evergreen (ang. Evergreen Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
 Evergreen (ang. Evergreen Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn

Inne:

 evergreen –  określenie używane w stosunku do standardów muzycznych
 "Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)" - singel Barbry Streisand
 "Evergreen" - singel Will Younga